Глазуново — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Церковищенской волости (с 1995 года, ранее — в Церковищенский сельсовет).

География 
Находится на юге региона, в западной части района, в 17 км к северо-востоку от райцентра Усвяты, к югу от волостного центра Церковище.

Уличная сеть состоит из четырёх географических объектов: ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Солнечная и ул. Цветочная.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 291 житель.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Глазуново — 182583; расположено в волостном центре д. Церковище.

Транспорт 
Дорога 58К-032 Великие Луки — Усвяты. Автобус маршрута 230 из пос. Усвяты. Ходит автобус из Демидова (административный центр Демидовского района Смоленской области).

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района